Ignacio Piatti (General Baldissera, 4 de fevereiro de 1985) é um futebolista argentino, atua como atacante. Atualmente, joga pelo Racing.

Títulos 
San Lorenzo
 Campeonato Argentino - 2013
 Copa Libertadores: 2014

Ligações externas
Perfil em Ogol
Perfil em ZeroZero

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Chacarita Juniors
Futebolistas da Association Sportive de Saint-Étienne
Futebolistas do Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Club de Foot Montréal
Futebolistas do Racing Club